Iron Fist — п'ятий студійний альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 17 квітня 1982 року.

Композиції 
 Iron Fist - 2:55
 Heart of Stone - 3:04
 I'm the Doctor - 2:43
 Go to Hell - 3:10
 Loser - 3:57
 Sex & Outrage - 2:10
 America - 3:38
 Shut It Down - 2:41
 Speedfreak - 3:28
 (Don't Let 'em) Grind Ya Down - 3:08
 (Don't Need) Religion - 2:43
 Bang to Rights - 2:43

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Едді «Фаст» Кларк - гітара 
 Філ «Філті Енімал» Тейлор - ударні

Джерела 
 Iron Fist  allmusic
 Iron Fist  last.fm

Альбоми Motörhead
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Mercury Records